Carbon eller karbon har flere betydninger:
 Carbon - grundstoffet kul
 Carbon (programmering) – programmeringssprog.
 Carbonpapir – et stykke papir brugt til at lave gennemslagskopier.
 Need for Speed: Carbon
 Karbon (geologi)

Se også 
Kul (flertydig)